FASZ steht als Abkürzung für

 Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung
 Flughafen Skukuza, nach dem ICAO-Code

FASZ